Burr Oak Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

 Burr Oak Township dans le comté de Beadle du Dakota du Sud.
 Burr Oak Township dans le comté de Mitchell en Iowa.
 Burr Oak Township dans le comté de Winneshiek en Iowa.
  du comté de Doniphan au Kansas.
  du comté de Jewell au Kansas.
  du comté de Saint-Joseph dans le Michigan.
 Burr Oak Township du comté de Lincoln au Missouri. (inactif)

Voir aussi 
 

Homonymie de townships